

Patronyme 
 Guy Milcamps (1951) est un homme politique belge.

Toponyme 
 Avenue Milcamps à Bruxelles.

Entreprise 
 Milcamps Food, une entreprise alimentaire du groupe Jacquet-Brossard